Isistius är ett släkte av hajar. Isistius ingår i familjen Dalatiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pigghajartade hajar
Isistius